Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jorge Lozano che ha battuto in finale Nduka Odizor 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nduka Odizor (finale)
 Stanislav Birner (secondo turno)
 Menno Oosting (secondo turno)
 Éric Winogradsky (primo turno)

 Srinivasan Vasudevan (primo turno)
 Tony Mmoh (semifinali)
 Bernhard Pils (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1987